ТНЭ — многозначная аббревиатура:
 ТНЭ — Транснефтьэнерго
 ТНЭ — Таджикская национальная энциклопедия
 т. н. э. — тонна нефтяного эквивалента

См. также 
 ТНЭЦ — теория нелинейных электрических цепей
  — аббревиатура латиницей